A 2009-es amerikai nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Laguna Secában rendezték július 5-én. A szokásoknak megfelelően ezen a versenyen is csak a királykategória vett részt. A versenyt végül a spanyol Dani Pedrosa nyerte, első győzelmét megszerezve az idény során. A második Valentino Rossi, harmadik pedig Jorge Lorenzo lett.

A MotoGP végeredménye

Források 

Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Amerikai
Kalifornia sportélete